Балевски може да се отнася за:
 Ангел Балевски (1910 – 1997), български инженер и политик
 Васил Балевски (1885 – 1973), български революционер
 Иван Балевски (?), български режисьор
 Петър Балевски (1933 – 1997), български политик